Авдеевская База — посёлок в Заринском районе Алтайского края России. Входит в состав Смазневского сельсовета.

География 
Расположен в северо-восточной части края, по реке Аламбай, вблизи впадения в неё притока Залесиха.
 Климат
континентальный. Средняя температура января −17,7 °C, июля +19,2 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 450 мм.

История 
Посёлок входит в муниципальное образование «Смазневский сельсовет» согласно муниципальной и административно-территориальной реформе 2007 года .

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 % от 134 жителей.

Инфраструктура 
Авдеевская  начальная школа.
 Экономика 
Основное направление  — сельское хозяйство.

Транспорт 
Посёлок доступен по дороге общего пользования  межмуниципального значения «Авдеевская База - Хмелёвка - Клабуковка» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-1306).

Примечания 

Населённые пункты Заринского района